Марија Кон (, Лопуд, 7. август 1934 — Загреб, 16. јул 2018) била је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Биографија 
Рођена је 7. августа 1934. године на Лопуду у породици јерврејског порекла. Њен отац звао се Антун, а мајка Франка Перинић Кон.Студирала је глуму на Академији драмске уметности у Загребу. Једну од битнијих улога одиграла је у филму Свога тела господар, 1957. године.Током своје каријере освојила је велики број филмских и позоришних награда, имала више од сто позоришних улога.

Преминула је 16. јула 2018. године у Загребу.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1957. || Свога тела господар || Роза
|-
| 1958. || Х-8 || Тамара
|-
| 1959. || Ноћи и јутра || Вера
|-
| 1959. || Три Ане || Ана 2 - Кућаница
|-
| 1959. || Пико || Тетка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Рат || /
|-
| 1960. || Сестра || /
|-
| 1960. || Улица без излаза || /
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке || /
|-
| 1965. || Тонкина једина љубав || /
|-
| 1965. || Доћи и остати || Ђорђева жена
|-
| 1965. || Ратна ноћ у музеју Прадо || /
|-
| 1967. || Тврдица || Елисе
|-
| 1967. || Кроз шибе || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || /
|-
| 1974. || У регистратури || /
|-
| 1975. || Кућа || Секина мајка
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера || Луција Wагнер
|-
| 1976. || Дуго путовање у бијело || /
|-
| 1978. || Браво маестро || Чистачица
|-
| 1978. || Случај Филипа Фрањића (ТВ) || 
|-
| 1978. || Пуном паром || Николићева супруга
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика || Луче
|-
| 1978. || Вучари Доње и Горње Полаче || /
|-
| 1978. || Пред одлазак || /
|-
| 1979. || Љубица || /
|-
| 1979. || Грозница || Мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Изгубљени завичај || Стара Инес
|-
| 1981. || Краљево || /
|-
| 1981. || Несретан случај || /
|-
| 1982. || Непокорени град || /
|-
| 1982. || Сервантес из Малог миста || Кека
|-
| 1984. || Амбасадор || Стефица
|-
| 1984–1985. || Инспектор Винко || Елза Чавлек / Елиза Чавлек
|-
| 1987. || Марјуча или смрт || Винка
|-
| 1988. || Загрљај || /
|-
| 1988. || Кад фтичеки попевлеју || /
|-
| 1988. || Intrigue || Сопрано
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши || Јулика
|-
| 1990. || Туђинац || Циганка (1990)
|-
| 1990. || Карневал, анђео и прах || /
|-
| 1992. || Златне године || Сунцанина мајка
|-
| 1992. || Лука || /
|-
| 1993. || Вријеме за || /
|-
| 1997. || Божић у Бечу || Тета Ана
|-
| 1998. || Кућа духова || /
|-
| 1999. || Богородица || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || Благајница хоће ићи на море || Старица крадљивица
|-
| 2002. || Презимити у Риу || Бакица
|-
| 2002. || Реци Саша што је || /
|-
| 2003. || Свједоци || Старица
|-
| 2004. || Дуга мрачна ноћ || Маријана
|-
| 2005. || Кад звони || Госпођа
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ || Маријана
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Неда Глазар
|-
| 2005. || Жутокљунац || Суседа Ингеборг
|-
| 2006. || Битанге и принцезе || Баба Манда
|-
| 2006. || Ајде, дан... прођи... || Грандма
|-
| 2006. || Црвено и црно || Феликсова бака
|-
| 2006. || Цимер фрај || Баба Маре
|-
| 2007. || Бибин свијет || Старица у хотелу
|-
| 2008. || Крупни отпад || Старица
|-
| 2008. || Није крај || Бака
|-
| 2008. || Рециклус || Удовица
|-
| 2009. || Јура Хура || Бака Јулка
|-
| 2009. || Загребачке приче || Клара (сегмент "Инкасатор")
|-
| 2009. || Верујем у анђеле || Слијепа Петра
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2010. || Посљедње јутро једног пијетла || /
|-
| 2010. || На путу || 
|-
| 2010. || Лаундрy || Емилија
|-
| 2010. || Пола уре за баку || Бака
|-
| 2007–2010. || Луда кућа || Ружа
|-
| 2010. || Неке друге приче || Госпођа на парку (сегмент "Хрватска прица")
|-
| 2010. || Периферија цити || Баба
|-
| 2011. || Најбоље године || Баба Мара
|-
| 2011. || Стипе у гостима || Ивка
|-
| 2011. || Крзно || дама у крзну
|-
| 2012. || Ах, тај Иво || Марија
|-
| 2011–2013. || Ларин избор || Анђела Златар
|-
| 2013. || Ла висите || Грандмотхер
|-
| 2013. || Шегрт Хлапић || Мишкова Мајка
|-
| 2014. || Зора дубровачка || Магдаленина сусједа
|-
| 2014. || Куд пукло да пукло || Баба Манде
|-
| 2015. || Звјерка || Нада
|-
| 2016. || Луд, збуњен, нормалан || Јованка
|-
| 2017. || Једно Убојство за Ван || /
|-
| 2017. || У плаветнилу || баба
|-
| 2018. || Слобода или Смрт: Година мајмуна || Вилма Лукић
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2018.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Дубровчани
Хрватски Јевреји
Добитници награде Златна арена